Нетцлер, Бьянка:
 Нетцлер, Бьянка (велогонщица) (род. 1974) — новозеландская, позднее самоанская велогонщица.
 Нетцлер, Бьянка (хоккеистка на траве) (род. 1976) — австралийская хоккеистка на траве.